Есенице:
 Есенице — город в Словении.
 «Есенице» — словенская хоккейная команда из города Есенице.
 Есенице — община в районе Прага-запад Среднечешского края Чехии.
 Есенице — община в районе Пршибрам Среднечешского края Чехии.
 Есенице — город в районе Раковник Среднечешского края Чехии.